Eiffel, sau varianta ortografică Eifel, se poate / pot referi la

 Turnul Eiffel, structură metalică din Paris
 Gustave Eiffel, inginer structuralist și arhitect francez, realizatorul turnului omonim
 Podul Eiffel, pod peste Prut dintre Republica Moldova și Romania
 G. Eiffel et Cie, o companie a lui Gustave Eiffel

 Apeductul din Eifel, conductă de apă rămasă din timpul Imperiului Roman
 Munții Eifel, munții Eifel dintre Belgia, Franța și Germania
 Parcul național Eifel, parc național din munții omonimi

Nume proprii